

Населені пункти та їхні частини
 Сокул — село в гміні Кшижанув Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Сокул — село в гміні Соболев Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Сокул — частина міста Горлиці в Горлицькому повіті Малопольського воєводства
 Сокул — частина села Заольшине в гміні Тшебешув Луківського повіту Люблінського воєводства
 Сокул — частина села Мацейовіце в гміні Ґнойно Буського повіту Свентокшиського воєводства

Футбольні клуби 
 «Сокул» (Александрув-Лодзький)
 «Сокул» (Дрогобич)
 «Сокул» (Клечев)
 «Сокул» (Оструда)
 «Сокул» (Пневи)
 «Сокул» (Сенява)

Див. також 
 Сокіл (польський)

Примітки